Galerkin steht für:

 Boris Grigorjewitsch Galjorkin (1871–1945), sowjetischer Ingenieur und Mathematiker
 (22611) Galerkin, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Galerkin-Methode, ein numerisches Verfahren für Operatorgleichungen